Erythrolamprus este un gen de șerpi din familia Colubridae. 

Cladograma conform Catalogue of Life:

Referințe

Legături externe 

Erythrolamprus